Halbert i Hob (Halbert and Hob) – poemat angielskiego poety Roberta Browninga, opublikowany w tomie Dramatic Idylls w 1879. Na język polski utwór przełożył Juliusz Żuławski.

Here is a thing that happened. Like wild beasts whelped, for den,
In a wild part of North England, there lived once two wild men
Inhabiting one homestead, neither a hovel nor hut,
Time out of mind their birthright: father and son, these — but —
Such a son, such a father! Most wildness by degrees
Softens away: yet, last of their line, the wildest and worst were these.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Roberta Browninga
Utwory literackie z 1879